Uitvaartondernemer, ook wel begrafenisondernemer, uitvaartverzorger of lijkbezorger genoemd.
The Undertaker, Amerikaans professioneel worstelaar, pseudoniem van Mark Calaway
Undertaker, een strip van Xavier Dorison en Ralph Meyer